Astreptoscolex anasillosus är en ringmaskart som beskrevs av Thompson 1979. Astreptoscolex anasillosus ingår i släktet Astreptoscolex, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
anasillosus